Адриан Кампос Суньер (, 17 июня 1960 года, Альсира — 27 января 2021 года) — испанский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Биография 
В середине 1980-х годов выступал в германской Формуле-3, в 1986 году принял участие в нескольких гонках чемпионата Формулы-3000. В - годах стартовал в чемпионате мира Формулы-1 за рулём болида Minardi, за два года лишь дважды добрался до финиша, очков не набрал. После того, как в начале сезона 1988 года трижды подряд не прошёл квалификацию, руководство команды заменило его на Пьерлуиджи Мартини. С 1993 года участвовал в испанском чемпионате кузовных автомобилей, в 1997 году выступал в серии ISRS и принял участие в гонке «24 часа Ле-Мана». В 1998 году основал гоночную команду «Адриан Кампос Моторспорт», которая в 2005 году дебютировала в серии GP2 под именем «Кампос Гран-при», а в 2008 году выиграла командный зачёт серии GP2.

Скончался 27 января 2021 года.

Результаты гонок в Формуле-1 

|-
!
! Minardi
! Minardi M187
! Motori Moderni  Tipo 615-90 1,5 V6T
! 

|-
!
! Minardi
! Minardi M188
! Ford Cosworth  DFZ 3,5 V8
! 

|}

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Результаты выступлений
 
 Адриан Кампос на f1news.ru

Родившиеся 17 июня
Родившиеся в 1960 году
Автогонщики Испании
Пилоты Формулы-1 из Испании
Пилоты Формулы-1 1980-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Minardi
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Испании